Brigl ist der Familienname folgender Personen:

 Kathrin Brigl (* 1938), deutsche Autorin und Songtexterin, Fernseh- und Radiomoderatorin
 Percy Brigl (1885–1945), deutscher Hochschullehrer und Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim